Daniel Schlauch – doppiatore tedesco
 Heinz Schlauch – nuotatore tedesco
 Lőrinc Schlauch – cardinale e vescovo cattolico ungherese